Az 55. alkalommal megrendezett Indianapolisi 500 mérföldes versenyt 1971. május 29-én rendeztek meg.

Források

http://hp.lanck.net/faster/Indy-500/1971ind.htm

Indianapolisi500
Indianapolisi 500 mérföldes versenyek